O Campeonato Capixaba de Futebol de 1962 foi um campeonato de futebol do estado do Espírito Santo. A competição foi organizada pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo e o campeão foi o Rio Branco.

1959